Sollicitudo omnium Ecclesiarum (lat.: Sorge um alle Kirchen), sind mehrere  päpstliche Dokumente und Rundschreiben, welche zu verschiedenen Anlässen veröffentlicht wurden:

 Sollicitudo omnium ecclesiarum (Alexander VII.), Apostolische Konstitution von Alexander VII., 1661
 Sollicitudo omnium ecclesiarum (Pius VII.), Päpstliche Bulle von Pius VII., 1814
 Sollicitudo omnium ecclesiarum (Benedikt XV.), Apostolische Konstitution von Benedikt XV., 1921
 Sollicitudo omnium ecclesiarum (Pius XI.), Päpstliche Bulle von Pius XI., 1929
 Sollicitudo omnium ecclesiarum (Paul VI.), Motu Proprio von Paul VI., 1969